

Sigle 
 Deterministic finite automaton – automa a stati finiti deterministico
 Dominion of Canada Football Association – antica federazione calcistica canadese, antesignana della Canadian Soccer Association
 Doped fibre amplifier – amplificatore ottico in fibra drogata
 Designed For All (DfA) – in linguaggio architettonico, qualunque struttura progettata per risultare accessibile da tutti in modo equivalente (ad esempio da persone diversamente abili e da persone normodotate)
 Descent from Antiquity - in ambito genealogico, indica una linea di discendenza verificata di un individuo a un periodo antecedente la fine dell'antichità classica.

Codici 
 Dfa – Un codice climatico. Vedi la classificazione dei climi di Köppen

Musica 
 DFA – gruppo musicale progressive rock italiano
 DFA Records – casa discografica